Топоізомерази (тип I: , тип II: ) — ферменти-ізомерази, що змінюють топологію ДНК. ДНК є довгою молекулою, яка утворює петлі-зчеплення. Різні конформації однієї молекули ДНК які відрізняються тільки кількістю зачеплень називаються топоізомерами. Ферменти топоізомерази здатні змінювати кількість зачеплень ДНК, приводячи до її релаксації. Топоізомерази роблять одно чи дву-ланцюговий розрив молекули ДНК. Залежно від того, чи робиться одно- або двуланцюговий розріз, топоізомерази бувають двох типів: I та II, відповідно.

Джерела 
 

Ізомерази
ДНК-зв'язувальні білки